Algerine steht für:
 Algerine Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Algerine Ditch, ein Kanal im US-Bundesstaat Kalifornien
 Algerine (Kalifornien), eine Ortschaft im US-Bundesstaat Kalifornien

Algerine ist der Name folgender Personen:
 Enid Algerine Bagnold (1889–1981), britische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Alger